Hundskogel heißen folgende geographische Objekte:

 Hundskogel (Schladminger Tauern), 2239 m, Gipfel über dem Seekaarhaus am Radstätter Tauern, Land Salzburg
 Hundskogel (Totes Gebirge), 1747 m, Gipfel über dem Grundlsee im Salzkammergut, Steiermark
 Hundskogel (Oberösterreichische Voralpen), 1176 m, Berg zwischen oberem Alm- und Steyrlingtal, Oberösterreich
 Siriuskogl, 599 m,  Stadtberg von Bad Ischl im Salzkammergut, Oberösterreich (alter Name)